Karangsentul kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Karangsentul, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Karangsentul, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar